Twilight () è il termine inglese per «crepuscolo»; più genericamente, si riferisce ad una luce debole, fioca, specialmente usato in astronomia e aviazione come linea di confine tra dì e notte, luce e buio, e, in senso figurato, la conoscenza imperfetta ed imprecisa. Lo si attribuisce quindi a molti argomenti:

Cinema e televisione 
 Twilight – piccolo cortometraggio del 1912
 Twilight – film romantico del 1919, diretto da J. Searle Dawley, dal nome del personaggio principale del film, interpretato dall'attrice Doris Kenyon. 
 Twilight – titolo di un episodio della terza stagione di Star Trek: Enterprise del 2002, in Italia noto col titolo de Il crepuscolo del tempo.
 Twilight Sparkle, nome della protagonista della serie animata My Little Pony - L'amicizia è magica, del 2010.
 Twilight – film thriller del 1998, diretto da Robert Benton, con Paul Newman
 Twilight – film del 2008, diretto da Catherine Hardwicke
 The Twilight Saga – serie di film

Letteratura 
 Twilight – romanzo di Stephenie Meyer del 2005
 Serie di Twilight – serie di romanzi successivi, di Stephenie Meyer 2006-2007

Musica 
 Twilight Music – casa discografica italiana
 Twilight – gruppo musicale metal statunitense
 Twilight – canzone di Edward Elgar del 1910
 Twilight – traccia dell'album Boy degli U2 del 1980
 Twilight – singolo degli Electric Light Orchestra, estratto dall'album Time del 1981
 Twilight – album dei Blue System del 1989
 Twilight – album dei Bôa del 2001
 Twilight – album di Leona Lewis del 2004
 Twilight – album dell'omonimo gruppo musicale del 2005
 Twilight – colonna sonora dell'omonimo film del 2008
 Twilight – singolo del gruppo musicale italiano Gem Boy
 Twilight – singolo del gruppo musicale statunitense The Red Jumpsuit Apparatus

Altro 
 Twilight – città della Pennsylvania (Stati Uniti d'America)
 Twilight – Collana di CD-ROM contenenti software spesso pirata
 Twilight – personaggio della DC Comics

Pagine correlate 
 Twilight Zone

Altri progetti